sobota – szósty dzień tygodnia
 Sobota – powieść brytyjskiego pisarza Iana McEwana
 Sobota – polski raper
 soboty – element w konstrukcji drewnianych kościołów
 Sobota – ruiny nabatejskiego miasta w Izraelu

 Miejscowości w Polsce 
 Sobota – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Lwówek Śląski 
 Sobota – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Sobota – osada w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy 
 Sobota – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Rokietnica

 Inne
 Sobota – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1954 w woj. wrocławskim
 Sobota – dawna gromada w powiecie lwóweckim
 Sobota – dawna gromada w powiecie łowickim
 Sobota – dawna wąskotorowa stacja kolejowa w Sobocie, w województwie łódzkim, w Polsce
 Ireneusz Sobota (ur. 1972) – polski glacjolog, kierownik Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie

Zobacz też 
 Saturday